Змагання в парному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 1993 проходили з 18 по 31 січня 1993 року на відкритих жорстких кортах Melbourne Park у Мельбурні (Австралія). Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
1993 в австралійському спорті
1993 у жіночому тенісі